In 2002 werd het 57ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 10 maart tot 29 juni en werd georganiseerd door de FAF. Ypiranga werd kampioen.

Clubs die scoreloos gelijkspeelden kregen één punt. Clubs die gelijkspeelden met doelpunten namen strafschoppen, de winnaar kreeg dan twee punten en de verliezer één punt.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Play-off
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door, behalve in de finale, daar werd verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Play-off
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door, behalve in de finale, daar werd verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama